Віднічук Микола Антонович — ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 Віднічук Роман Степанович (1989-2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.